Regió del Nord (Portugal)
 Regió Nord del Brasil
 Regió Nord-est del Brasil
 Regió Nord-oriental del Marañón a Perú
 Regió Nord (Burkina Faso)